Самедоглу — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Самедоглу, Вагиф (азерб. Vaqif Səmədoğlu; 5 июня 1939, Баку — 28 января 2015, там же) — азербайджанский поэт, сценарист и драматург.
 Самедоглу, Юсиф (азерб. Yusif Səmədoğlu; 25 декабря 1935, Баку, Азербайджанская ССР — 17 августа 1998, Баку, Азербайджан) — азербайджанский и советский прозаик, сценарист, редактор.